My Family (sitcom), Britse sitcom die sinds 2000 wordt uitgezonden op BBC
My Family (film), Amerikaanse dramafilm uit 1995
My family (TVB), 20 afleveringen tellende Hongkongse televisieserie